Desa Plosorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,92, long 111,23), 
 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 111,09), 
 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 111,04), 
 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 111,35), 
 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 111,09), 
 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,99), 
 Desa Plosorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar